Kabinett Stoltenberg bezeichnet folgende Kabinette unter Gerhard Stoltenberg (CDU, 1928–2001), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein
 Kabinett Stoltenberg I (Schleswig-Holstein) (1971–1975)
 Kabinett Stoltenberg II (Schleswig-Holstein) (1975–1979)
 Kabinett Stoltenberg III (Schleswig-Holstein) (1979–1982)

Es könnten auch die norwegischen Regierungen von Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet, *1959) gemeint sein
 Regierung Jens Stoltenberg I (2000–2001)
 Regierung Jens Stoltenberg II (2005–2013)